Правокумский сельсовет в составе районов Ставропольского края:

 Правокумский сельсовет, с 2004 село Правокумское — административно-территориальная единица и муниципальное образование Левокумского района, упразднён в 2020;

 Правокумский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование Советского района, упразднён в 2017.